Лас Торес има више значења:

 Лас Торес (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Торес (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Торес (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лас Торес (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Торес (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Торес (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Торес, Ла Кампаниља (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Торес (Наукалпан де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Торес (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Торес (Уизилак), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лас Торес, Агире (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Торес (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Торес (Педро Ескобедо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лас Торес (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Торес (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Торес (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Торес (Истакуистла де Маријано Матаморос), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лас Торес (Камарон де Техеда), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Торес (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Торес (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Торес, Микрондас (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Торес (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Торес (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Торес (Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику